Ventolin steht für:
 ein Medikament gegen Asthma und chronische Bronchitis, siehe Salbutamol
 eine EP des Musikers Aphex Twin, siehe Ventolin (EP).